szpagat – figura gimnastyczna
 szpagat – materiał używany we włókiennictwie